Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1952 v moškem veleslalomu. Zlato medaljo je osvojil Stein Eriksen, srebrno Christian Pravda, bronasto pa Toni Spiß.

Rezultati

Veleslalom moški